

Sigle 
 A Wilhelm Scream – gruppo musicale melodic hardcore punk statunitense
 Akcja Wyborcza Solidarność – Azione Elettorale Solidarność, partito politico polacco
 Amazon Web Services – web service offerto da Amazon.com
 American Welding Society – ente di standardizzazione del settore della saldatura
 Automatic Weather Station – stazione meteorologica automatizzata
 Autonomous Weapon Systems- Armamenti autonomi o robot killer
 "Alien WorkShop" – marca di skateboard

Codici 
 AWS – codice vettore ICAO di Arab Wings
 aws – codice ISO 639-3 della lingua awyu meridionale

Musica 
 AWS – gruppo musicale di musica rock alternativa ungherese

Persone 
 Aws ibn Hajar (VI secolo–VI secolo) – poeta arabo